BGE peut désigner :
 Bibliothèque de Genève, une bibliothèque connue jusqu'en 2006 sous le nom de Bibliothèque publique et universitaire de Genève ;
 Beyond Good and Evil, un jeu vidéo sorti en 2003 ;
  ;
 Blender Game Engine, le moteur de jeu intégré de Blender.